

Personnalité désignée par ce nom 
 Alamand de Saint-Jeoire (mort en 1366), prélat savoyard, évêque de Genève au  ;

Patronyme 

 Bernard Alamand, ecclésiastique et évêque de Condom français de la fin du  ;
 François Alamand (vers 1413-1505), ecclésiastique français.

Voir aussi